El cinema de por és un gènere cinematogràfic que es caracteritza per provocar sensacions de terror, por, disgust, repugnància, horror, incomoditat o preocupació. Els seus arguments freqüentment desenvolupen la sobtada intrusió en un àmbit d'anormalitat d'alguna força, esdeveniment o personatge de naturalesa maligna, sovint d'origen criminal o sobrenatural.

Història

Orígens del cinema de por 
El cinema d'horror va néixer juntament amb el mateix cinema. Els germans Lumière van rodar el 1896 la cinta L'arrivée d'un train à La Ciotat. En aquesta pel·lícula, es mostrava l'arribada d'un tren; només que, com que el cinema era un invent desconegut per a la majoria dels espectadors, aquests creien que el tren s'anava a sortir literalment de la pantalla per atropellar; els primers espectadors de la cinta cridaven i escapaven de la sala terroritzats, sent així una pel·lícula de por.

La primera cinta considerada de terror va ser "La mansió del diable", dirigida per Georges Méliès, es va estrenar el 24 de desembre de 1896, a París. Aquesta va donar pas a tot el cinema de por. Durant aquesta era del cinema primitiu, França es va posicionar com la gran realitzadora del gènere.

Evolució

1910 
La primera pel·lícula de terror de la història després de "La mansió del diable" va ser realitzada en 1910 per J. Searle Dawley, que va ser la primera adaptació de "Frankenstein". El seu enorme èxit va provocar que apareguessin altres pel·lícules com 'El Golem'. Encara es trobaven en l'època del cinema mut.

1930-1940 
Entre 1930 i 1940 va dominar el terror de monstres. Es van produir grans obres com 'Dràcula', 'La mòmia' o 'King Kong'. Amb el canvi de dècada va arribar el mestre del suspens, Alfred Hitchcock, qui amb 'Psicosi' va revolucionar el gènere. Ja no eren monstres deformats qui espantaven, sinó persones amb aparença vulgar i quotidiana.

1970 
En els anys 70 s'estrena 'Tiburón', però també 'Carrie' o 'L'exorcista'. L'element paranormal barrejat amb la vida quotidiana es mostra com una barreja explosiva. El terror es fusiona amb la fantasia i la ciència-ficció per donar lloc a pel·lícules com 'Alien'.

1980 
Al voltant dels 80 apareixen 'La nit de Halloween', 'Viernes 13' i 'Malson a Elm Street', incloïen el gore propi fins llavors dels productes de sèrie b. Una tendència a mostrar escenes violentes de manera totalment explícita que arriba fins als nostres dies.

1990 
A la dècada dels 90 experimentem una volta a l'insondable i incomprensible. 'Cube' va ser innovadora, 'El sisè Sentit' impactant i 'Els altres' esgarrifosa. Totes elles amb finals sorprenents i inesperats. El cinema asiàtic explora llavors el mercat occidental amb 'The ring', obrint camí per a tot un subgènere.

2000 
Les pel·lícules de terror s'acosten a casos suposadament reals, els quals es mostren moltes vegades com a falsos documentals. Adopten la forma de vídeos casolans, d'enregistraments de seguretat ... Qualsevol cosa serveix per donar realisme a la història, la qual acostuma a comptar en primera persona. La precursora de tot això és 'El projecte de la bruixa de Blair'.

Actualitat 
Actualment estem en l'era de la tecnologia, el 3D i els grans efectes digitals. 'Expedient Warren' o 'Silent Hill' compten amb magnífics efectes especials i una fotografia molt acurada que donen a l'espectador una aconseguida sensació d'inquietud.

Subgèneres

Slasher 
La paraula, slasher, és una paraula derivada de «slash» («ganivetada» o «tall» en anglès). La característica més habitual d'aquest subgènere és la presència d'un psicòpata que assassina brutalment a adolescents i joves que es troben fora de la supervisió d'algun adult.

Gore 
El gore començar amb cintes de molt baix pressupost, caracteritzades per l'ús de molta sang artificial. Actualment, s'ha anat transformant amb un gore més seriós i brutal.

Thriller/Suspens 
El nom d'aquest subgènere es desprèn de la paraula anglesa thrill (emocionar). La trama se centra a tractar de descobrir algun misteri, donar amb una identitat o seguir una investigació.

Monstres 
Aquest gènere és diferenciat, ja que apareixen diferents personatges els quals no són reals.

Psicològic 
Centra la seva atenció en els temors dels personatges, les seves culpes, creences i supersticions. Més que l'ensurt, en el terror psicològic es busca constantment el suspens de la causa i l'efecte. La por tracta afectant directament a l'emotivitat de l'espectador, que ha d'acabar identificant-se amb les vivències extremes dels personatges.

Demoníac 
Consisteix en un gènere on un personatge és posseït pel dimoni.

Referències 

Cinema